Unität (lateinisch unitas „Einheit, Einzigartigkeit“) steht für:

 Unität (Philosophie), Bezeichnung für eine einzigartige oder einheitliche Entität 
 Brüder-Unität, Bezeichnung für verschiedene kirchengeschichtliche Phänomene

Siehe auch:
 unitär